Universitetet (metrostation), metrostation in Stockholm, Zweden
Universitetet (treinstation), treinstation in Stockholm, Zweden